Ильинки — название населённых пунктов в России:

 Ильинки — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Ильинки — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Ильинки — деревня в городском округе город Шахунья Нижегородской области.